Стройкера́мика — посёлок городского типа в Волжском районе Самарской области России.

География 
Расстояние до административного центра — 17 км.

История 
Статус посёлка городского типа — с 2001 года.

Экономика 
Основные предприятия населённого пункта — завод «Самарский Стройфарфор» (выпускает керамогранит, сантехническую керамику), фабрика «Кухмастер» (производство кетчупов, соусов, печенья).

Население

Культура 
В посёлке работает средняя общеобразовательная школа № 1, дом культуры «Юбилейный». На площади у ДК «Юбилейный» находится памятник чернобыльцам (открыт 7 декабря 2012 года).

Примечания

Источники 
 МОУ Смышляевская СОШ № 1
 ОКАТО

Посёлки городского типа Самарской области
Населённые пункты Волжского района (Самарская область)